Ел Мокорито има више значења:

 Ел Мокорито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мокорито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику